Кьернан, Виктор
 См. также
 Кирнан